Амбарцумов Борис Володимирович ( 29 вересня 1974) — радянський та російський борець греко-римського стилю вірменського походження.
 Амбарцумов Євген Аршакович ( 19 серпня 1929 —  9 березня 2010) — російський політичний діяч, політолог, дипломат.